Быков, Николай:
 Быков, Николай Александрович (1947—1994) — советский футболист.
 Быков, Николай Алексеевич (1862—1939) — русский советский теплотехник.
 Быков, Николай Владимирович (1909—1945) — советский кинооператор, лауреат Сталинской премии.
 Быков, Николай Дмитриевич (1812—1884) — русский художник, коллекционер искусства и меценат.